Kanigowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kanigowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Kanigowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie